Фома Гартман:
 Гартман, Фома Александрович, Томас де Гартман (; 1885—1956) — российский композитор.
 Гартман, Фома Егорович (1806—1887) — российский государственный и общественный деятель, почётный опекун; действительный тайный советник.